En voïvodie de Silésie, dans le powiat de Kłobuck :
 Wapiennik, une localité de la gmina de Lipie.
 Wapiennik, une localité de la gmina de Miedźno.